La coupe d'Algérie masculine de handball 2018-2019 est la  édition de la compétition.

Seizièmes de finale 

Les rencontres des 16ès de finale se sont joués sur terrains neutres le 01 février 2019. Les matchs CRB Baraki - IC Ouargla et JS Saoura - GS Pétroliers étaient les têtes d'affiche de ce tour, étant donné que les quatre clubs évoluent en division Excellence.

ES Aïn Touta, détenteur du trophée, exemptée de ce tour fera son entrée en lice en 8ès de finale.

Tableau final 

Le tour des quarts de finale a connu l'arrêt par les arbitres de la rencontre GS Pétroliers - EHB Aïn Taya à la  minute, pour cause de jet de projectiles.

Vainqueur final

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie masculin de handball
 Coupe d'Algérie féminine de handball
 Fédération algérienne de handball    

Coupe d'Algérie masculine de handball
Algérie, Coupe M
Handball, Coupe M